

Anno 
 532 o 532 a.C.

Codici 
 532 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Monaco di Baviera, in Germania

Matematica 
 532 – numero